De Ronde van Slovenië 2007 (Sloveens: "Dirka po Sloveniji 2007") werd verreden van woensdag 12 juni tot en met zondag 16 juni in Slovenië. Het was de 14e editie van de rittenkoers, die sinds 2005 deel uitmaakt van de UCI Europe Tour (categorie 2.1). De ronde telde vijf etappes, en begon in de hoofdstad Ljubljana.

Klassementsleiders

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

 

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2007
2007
UCI Europe Tour 2007